Vija Romana ima više značenja:
 Vija Romana (La Specija)
 Vija Romana (Pistoja)